Fox Theatre (Detroit)
 
 
 
 Fox Theatre (Westwood) (Los Angeles, Californie)